Elia hace referencia a varios artículos:

Nombre
Elia es un nombre para niña de origen griego que significa "la que resplandece como el sol". Se trata de un nombre de excepcional belleza y connotaciones míticas.

Lugares
Elia (Chipre), Elea o Elye, localidad de Chipre.

Personas
Elia Barceló, escritora española.
Elia Kazan, director de cine y novelista estadounidense.
Eljero Elia, futbolista neerlandés.
Elia Galera, actriz española.